Plaistow est une localité du borough londonien de Bromley.
 Plaistow est une localité du borough londonien de Newham.
 Plaistow est une station du métro de Londres.
 Plaistow est un village du Sussex de l'Ouest.

 Plaistow est une ville du New Hampshire.